Die Barcelona Open Banc Sabadell 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. April 2022 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Belgrad die Serbia Open gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welche zur ATP Tour 500 gehörten, zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, im Doppel gewannen Juan Sebastián Cabal und Robert Farah den Titel im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.661.825 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.802.580 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. April 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser im Einzel und zwei Lucky-Loser-Paarungen im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Barcelona